Hradišťko kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hradišťko (ort i Tjeckien, lat 50,17, long 14,94), Mellersta Böhmen, 
 Hradišťko (ort i Tjeckien, lat 49,87, long 14,41), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar